Фінал Кубка Іспанії з футболу 2001 — футбольний матч, що відбувся 30 червня 2001 року. У ньому визначився 99-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt

Фінали кубка Іспанії з футболу
2001 у футболі
2001 в іспанському спорті